Виктор Семёнович Андре́ев (1905, Харьков, Российская империя — 1988, Москва, СССР) — советский архитектор. Народный архитектор СССР (1978). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 

Родился а в Харькове. В 1930 году окончил архитектурный факультет Харьковского государственного художественного института (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств).

В начале 1930-х годов выполнил проект типографии в Харькове, планировку городов Большое Запорожье и Большой Мариуполь, острова Хортица. В 1937 году окончил аспирантуру Академии архитектуры СССР. Работал над планировкой площади Дворца Советов. Во время Великой Отечественной войны занимался маскировкой оборонительных сооружений в Москве.

В 1943—1957 годах преподавал в Московском архитектурном институте (доцент с 1945 года). В 1951 году возглавил 1-ю мастерскую Моспроекта № 1. Руководил и принимал участие в застройке московских районов Свиблово, Бескудниково, Бабушкино, Ярославского шоссе, Переяславской улицы, магистрали «Северный луч».

Член Союза архитекторов СССР с 1936 года. Член ВКП(б) с 1951 года.

Занимался графикой и живописью. Неоднократно экспонировался на выставках в Центральном доме архитектора и в Доме Дружбы народов. Являлся ответственным секретарём МОСА, членом правления СА СССР (с 1951 года). Пять раз избирался депутатом Московского городского совета от Дзержинского и Бабушкинского районов Москвы. В 1960 году стал президентом Общества культурных связей СССР — Бирма. В 1982 году вышел на пенсию.

Скончался 24 апреля 1988 года в Москве Похоронен на Ваганьковском кладбище (6 уч.).

Постройки

Здания 

 Административное здание (ГКНТ) (1949, Москва, Тверская улица, 11);
 Выставочный павильон СССР (1952, Вена);
 Выставочный павильон СССР (1953—1954, Пекин), сейчас — Посольство России в КНР;
 Выставочный павильон СССР (Шанхай);
 Отель в Рангуне (Бирма);
 Здание посольства ЧССР в СССР (1952—1954, Москва);
 Реконструкция павильона «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР», совместно с И. Г. Тарановым (1954, Москва, ВВЦ);
 Здание посольства КНР в СССР (1957—1959, Москва);
 «Дом на курьих ножках» (1968, Москва, проспект Мира, дом 184, корпус 2);
 Здание посольства СССР в Болгарии (1975, София);
 Гостиница «Космос» (1979, Москва, проспект Мира, дом 150);
 Дом политпросвета МГК и МК КПСС (1980-е, Москва, Трубная площадь, снесён).

Памятники 

 Памятник Валерию Чкалову, скульптор И. А. Менделевич (1940, Нижний Новгород);
 Памятник Юрию Долгорукому, скульпторы С. М. Орлов, А. П. Антропов, Н. Л. Штамм (1954, Москва, Тверская площадь).

Награды и звания 

 Народный архитектор СССР (1978)
 Заслуженный архитектор РСФСР (1966)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за архитектуру административного здания по улице Горького в Москве
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 16.09.1939)
 Медали

Примечания

Ссылки 
 Могила В. С. Андреева

Члены КПСС
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Преподаватели МАРХИ
Авторы памятников и мемориалов
Градостроители СССР
Градостроители России
Депутаты Московского городского совета
Похороненные на Ваганьковском кладбище